Ива́н Тере́нтьевич Голяко́в ( (по другим сведениям: 6 июня), дер. Пешково, Дмитровский уезд, Московская губерния, Российская империя — 18 марта 1961, Москва, РСФСР) — деятель советских органов прокуратуры и суда. Председатель Верховного суда СССР (1938—1948). Один из организаторов сталинских репрессий.

Биография 
Родился в крестьянской семье. С ноября 1909 по апрель 1913 года служил рядовым Кексгольмского полка в Варшаве. В 1914—1918 годах — на фронтах Первой мировой войны, был рядовым и младшим унтер-офицером. После Февральской революции в апреле 1917 года вошёл в армейский Совет солдатских депутатов. В марте 1918 года вернулся в родное село. Некоторое время был заведующим сельпо. 

В 1918 году вступил в ряды РСДРП(б), создал на селе партийную ячейку и занял в ней должность секретаря. Затем был избран председателем исполкома Обольяновского волостного совета. 

С мая 1919 года — доброволец Красной армии. Участвовал в Гражданской войне: служил красноармейцем, затем — политработником в 9-й армии Юго-Восточного фронта. Военным комиссаром в 1 Кавказкой Красной Дикой кавалерийской дивизии. С 1919 по 1925 годы являлся председателем Реввоентрибунала 14-й стрелковой дивизии 9-й армии, Донской области, членом коллегии военного трибунала Северо-Кавказского военного округа.

В 1925 году без отрыва от службы окончил правовое отделение факультета общественных наук Северо-Кавказского университета по специальности «криминалистика». В 1931 году получил аттестат командира Красной Армии и одновременно окончил курсы усовершенствования высшего начсостава РККА.

В 1925—1933 годах — заместитель председателя Реввоентрибунала Белорусского военного округа, с марта 1931 года — член Военной коллегии Верховного суда СССР.

В январе-апреле 1938 года — Прокурор РСФСР. 

В 1938—1948 годах — председатель Верховного суда СССР. В  августе 1948 года по решению Политбюро был снят с должности Председателя Верховного суда СССР за недостатки в работе, в частности за «факты злоупотреблений служебным положением некоторыми членами Верховного суда СССР и работниками его аппарата».

Избирался депутатом Верховного Совета СССР 2-го созыва, депутатом Верховного Совета РСФСР 1-го созыва.

С 1932 по 1959 годы работал во Всесоюзном институте юридических наук в должности заместителя директора по научной части, а в 1938—1947 и 1949—1956 годах — на посту директора института. Под его редакцией вышла «Библиотечка народного судьи и народного заседателя» (к 1945 году вышло более 40 сборников).

Профессор (1940). Был лектором в Московском государственном университете, Московском юридическом и Всесоюзном юридическом заочном институтах. Автор более 70 научных монографий.

С 1959 года на пенсии. 

Собрал большую библиотеку художественной, правовой и иной литературы. Являлся издателем уникального исследования «Суд и законность в художественной литературе» (1959).

Похоронен на Новодевичьем кладбище.

Участие в массовых репрессиях 
По архивным материалам (фонд Верховного Суда СССР в ГАРФ) стремился избежать активного участия в рассмотрении контрреволюционных дел. В периоды «законности» (1938—1940, 1944—1947) стремился реабилитировать максимально возможное количество осужденных.

Входил в состав секретной комиссии Политбюро ЦК ВКП(б) по судебным делам. Комиссия утверждала все приговоры о смертной казни в СССР.

Награды и звания 
 2 ордена Ленина (1944, 1945)
 Орден Красного Знамени
 Орден Трудового Красного Знамени
 медали

Примечания

Ссылки 
 [az-libr.ru/index.shtml?Persons&3EB/d9f1b2c0/index Голяков, Иван Терентьевич] / Биография на az-libr.ru
  Иван Терентьевич Голяков: [Некролог]. // Советское государство и право. — 1961. — № 5. — С. 133 / Сайт «Юридическая Россия»
 Иван Терентьевич Голяков / Хронос

Участники Первой мировой войны (Россия)
Большевики
Участники Гражданской войны в России (красные)
Прокуроры РСФСР
Председатели Верховного суда СССР
Выпускники Ростовского государственного университета
Депутаты Верховного Совета РСФСР 1-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 2-го созыва
Судьи СССР
Делегаты XVIII съезда ВКП(б)
Сотрудники Института законодательства и сравнительного правоведения
Авторы учебников права
Похороненные на Новодевичьем кладбище